Marcinów ist der Name mehrerer Dörfer in Polen;

 in der Woiwodschaft Großpolen, Powiat Turecki, Gemeinde Kawęczyn
 in der Woiwodschaft Lebus, Powiat Żagański, Gemeinde Brzeźnica
 in der Woiwodschaft Lebus, Powiat Żarski, Gemeinde Trzebiel
 in der Woiwodschaft Łódź, Powiat Kutnowski, Gemeinde Krzyżanów
 in der Woiwodschaft Łódź, Powiat Pajęczański, Gemeinde Sulmierzyce 
 in der Woiwodschaft Łódź, Powiat Poddębicki, Gemeinde Zadzim
 in der Woiwodschaft Lublin, Powiat Lubartowski, Gemeinde Abramów
 in der Woiwodschaft Niederschlesien, Powiat Kłodzki, siehe Marcinów (Kłodzko)

Siehe auch:
 Marcinowo
 Martynov
 Martynow